Příjmení Radford nese více osobností:

 Eric Radford (* 1985) – kanadský krasobruslař
 Michael Radford (* 1946) – britský režisér a scenárista
 Rosemary Radford Ruetherová (1936–2022) – americká feministická teoložka